Николай Иванович Компане́ц  (16 апреля 1939 — 26 сентября 2018) — советский и украинский график.

Биография 
Родился 16 апреля 1939 года в Рудне (ныне Киевская область, Украина). В 1957 году окончил Киевскую художественную школу имени Т. Г. Шевченко, 1964 года в КГХИ, учился у Г. В. Якутовича и Г. И. Гавриленко.

Работал художественным редактором журнала «Барвинок» и заведующим экспериментальной редакции новой книги — Комитета по печати при СМ УССР.

С 1983 года работал в Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры. С 1993 года руководил учебно-творческой мастерской свободной графики, доцент (1992), профессор (1995).

Является автором многочисленных станковых графических произведений, его произведения:
 книжные иллюстрации — «За двумя зайцами» М. П. Старицкого (1967)
 «Наталка-Полтавка» И. Котляревского (1969)
 сборники стихов Т. Г. Шевченко (1974)
 «Маруся» Г. Квитки-Основьяненко (1978)
 «Гуси-лебеди летят» М. А. Стельмаха (1979)
 сборники повестей Н. В. Гоголя (1989)
 сборники повестей Г. Квитки-Основьяненко (1989)
 произведения в станковой области — серии «Земля моих родителей» (1984—1994)
 «Седневские мотивы» (1990)
 «Зимнее Закарпатье» (1991—1993)
 «Двое» (1991—1993)
 также произведения — «Буг после дождя» (1996)
 «Десна. Вечерние сумерки» (1997)
 «Весеннее половодье» (1998)

Награды и премии 
 Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко (2015) — за художественный цикл «Земля моих родителей» и иллюстрации к произведениям Н. В. Гоголя
 Серебряная медаль НАИУ
 Заслуженный деятель искусств Украинской ССР (1989)

Примечания

Ссылки 
 Серія творів «Земля батьків моїх» та ілюстрації до творів М. В. Гоголя // Сайт Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка

Источники 
 Открытая Украина
 Киевская областная организация НСХУ
 Мастерская профессора Компанца
 Николай Иванович Компанец

Графики СССР
Графики Украины
Члены Национального союза художников Украины
Выпускники Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры